Victoria (Mindoro oriental), municipalité de la province du Mindoro oriental,
 Victoria (Laguna),
 Victoria (Samar du Nord),
 Victoria (Tarlac),
 Le mont Victoria sur l'île Palawan